Jméno Jermak je užíváno ve více významech: 

 Jermak (Pavlodarská oblast) – město v Pavlodarské oblasti
 Jermak Timofějevič – kozácký ataman a ruský objevitel
 Jermak (ledoborec) – první moderní ruský ledoborec
 Jermak (1974) – ruský ledoborec
 Jermak (partyzánská jednotka) – partyzánský oddíl z druhé světové války